Die Deutsche Skeleton-Meisterschaft 2014 fand am 26. Oktober 2013 auf der Kombinierten Kunsteisbahn am Königssee statt. Der Wettbewerb wurde vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) veranstaltet und vom WSV Königssee ausgerichtet. Das Ergebnis des Rennens wurde zusätzlich als zweiter von drei Qualifikationswettbewerben für die Weltcup-Saison 2013/14 gewertet.

Bei den Männern wurden zwei Läufe ausgetragen und Frank Rommel gewann überlegen seinen ersten nationalen Meistertitel vor Kilian von Schleinitz und David Lingmann. Bei den Frauen wurde nur ein Lauf gewertet und Anja Huber gewann ihren fünften Titel bei Deutschen Meisterschaften. Auf den Plätzen folgten Katharina Heinz und Marion Thees.

Männer 

Am Start waren 18 Teilnehmer von neun Vereinen.

Frauen 

Am Start waren 17 Teilnehmerinnen von neun Vereinen.

Weblinks 
Ergebnis Männer (PDF-Datei)
Ergebnis Frauen (PDF-Datei)
Meldung auf der Website des BSD. Abgerufen am 27. Oktober 2014.

2014
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Schönau am Königssee
Kunsteisbahn Königssee